Reitergraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Reitergraben (Ammersee), westlicher Zufluss des Ammersees in Riederau, Markt Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Reitergraben (Lorenzer Bach), rechter Bachgraben vom Birkleitenvogel zum Lorenzer Bach vor Sankt Lorenzen ob Murau, Gemeinde Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Reitergraben (Mur), rechter Bachgraben zur Mur zwischen Vordermuhr und Hemerach, Gemeinde Muhr, Bezirk Tamsweg, Salzburg
 Reitergraben (Oischingbach), rechter Bachgraben von der Kulmspitz zum Lonschitzbach in Etmißl, Gemeinde Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Reitergraben oder Schindlklausbach, linker Zufluss des Weißbachs (zur Saalach in Schneizlreuth) in Weißbach an der Alpenstraße, Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Reiterbach
 Hindernis (Pferdesport)#Graben